El término ECM puede referirse a:

 ECM (Experiencia Cercana a la Muerte).
 ECM (discográfica Edición de Música Contemporánea, Edition of Contemporary Music).
 ECM (Contramedidas Electrónicas, Electronic Countermeasures).
 ECM (Acrónimo de Enterprise Content Management).
 ECM (Músculo esternocleidomastoideo) 
 ECM (Acrónimo de Error Cuadrático Medio) 
 ECM (Acrónimo de Especial Control Médico).
 ECM (Enfermedad de Cambios Mínimos).